Goodbye (BZN), een single van de Nederlandse band BZN
 Goodbye (Cream), een muziekalbum van de Engelse rockband Cream
 Goodbye (Feder), een single van de Franse dj Feder
 Goodbye (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 Goodbye (groet), Engelstalige afscheidsgroet
 Goodbye (Jason Derulo en David Guetta), een single van de Amerikaanse zanger Jason Derulo en de Franse dj en producent David Guetta
 Goodbye (Mary Hopkin), een single van de Britse zangeres Mary Hopkin
 Goodbye (The Corrs), een single van de Ierse band The Corrs
 Goodbye (Ulrich Schnauss), een muziekalbum van Ulrich Schnauss
 Goodbye (Spice Girls), een single van de Britse meidengroep Spice Girls